Eskemosegård ist der Name von

 Eskemosegaard, Ort im Birkerød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg amt. auf Seeland 
 Anderer Name für Råhøj, Runddysse auf Lolland